Прондзинский ():

 Прондзинский, Игнатий (1792—1850) — польский бригадный генерал во время восстания 1830—1831 годов.
 Прондзинский, Эдуард (, 1839—1895) — польский публицист.

Примечания